André Previn, né Priwin  (1929-2019), pianiste, compositeur, et chef d'orchestre allemand-américain ;
 Charles Previn (1888-1973), compositeur de film, directeur musical, et chef d'orchestre américain ;
 Soon-Yi Previn (1970-), actrice américano-coréenne.

Références 

Patronyme juif
Patronyme slave